Юсубов — фамилия; имеет женскую форму Юсубова.
 Юсубов, Габриэль Яшарович — бизнесмен.
 Юсубов, Ренат Гарнаевич (род. 1984) — российский тайбоксер и кикбоксер.
 Юсубов, Руслан Гарнаевич (род. 1989) — российский тайбоксер и кикбоксер.
 Юсубов, Фаррух Орудж оглы — видный советский и азербайджанский государственный и научный деятель, участник Великой Отечественной Войны.
 Юсубов, Юсуб Абил Гасан оглы (1908 — ?) — советский азербайджанский виноградарь, Герой Социалистического Труда.

Юсубова 
 Юсубова, Фатма Курбан кызы (1915 — ?) — советский азербайджанский хлопковод, Герой Социалистического Труда.